Tramitz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Tramitz (* 1955), deutsch-österreichischer Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher und Autor
 Christiane Tramitz (* 1959; geborene Doermer), deutsche Verhaltensforscherin und Publizistin
 Tamo Tramitz (* 2005), deutscher Schauspieler